Trébol rastrero puede referirse a:
El nombre común de la planta Medicago lupulina.
El nombre común de la planta Trifolium repens.